Мари́я Бори́совна Стреле́нко () — российская биатлонистка, мастер спорта международного класса. Чемпионка России, победительница и призёр этапов Кубка мира, участница чемпионатов мира. Скончалась от рака . Похоронена на  (Всеволожский район Ленинградской области).

Статистика 
 Кубок мира
 1999/2000 — 29-е место (89 очков)
 2000/01 — 34-е место (110 очков)
 2001/02 — 79-е место (3 очка)

Призовые места

Кубок мира по биатлону 1999/2000 
 Первое место — эстафета на этапе в Поклюке.
 Второе место — спринт 7,5 км на этапе в Поклюке.
 Второе место — эстафета на этапе в Антерсельве.
 Третье место — эстафета на этапе в Хохфильцене.

Примечания 

Биатлонисты России
Умершие от рака